Ричард Арлен (, настоящее имя Сильван Ричард ван Мэттимор (, 1 сентября 1899 — 28 апреля 1976) — американский актёр кино и телевидения.

Биография и карьера 
Ричард Арлен родился в Сент-Поле, штат Миннесота, обучался в Пенсильванском университете. Во время Первой мировой войны служил пилотом в Королевских ВВС. После окончания войны он работал в Спортивном клубе Сент-Пола (). Затем он отправился на месторождения Техаса и Оклахомы, где нашёл работу в качестве помощника. После этого он был курьером у редактора спортивной газеты, потом Ричард отправится в Лос-Анджелес, в надежде сниматься в кино, однако продюсеры не хотели брать его в свои фильмы. Он как раз работал курьером в Paramount Pictures, когда сломал ногу за кулисами об мотоцикл. Сочувствующий режиссёр дал ему небольшую возможность начать карьеру в кинематографе. Сначала он снимался в немых фильмах, а потом плавно перешёл в звуковые. Его первая серьёзная роль была в фильме Глубокая месть (1923).

Во время Второй мировой войны, он оставил свою карьеру в Голливуде, чтобы преподавать в Армии воздушных сил Соединенных Штатов.

Самой известной ролью Арлена, стала роль в Оскароносном фильме «Крылья» в котором так же снялись Клара Боу, Чарльз «Бадди» Роджерс, Гэри Купер, Эль Брендел и его супруга Джобина Ролстон, на которой он женился в 1927 году. Он был одним из самых известных жителей Толука Лэйк в Калифорнии.

В 1950-х и начале 1960-х Арлен был активен на телевидении. Он был приглашенной звездой, и появился в сериалах Театр 90, Письмо к Лоретте, 20-й век Фокс, а также в трёх эпизодах сериала о священнослужителях Перекрестки.

Арлен так же снимался в вестернах, таких как Судебный исполнитель, Известные, Бэт Мастерсон, Разыскивается живым или мёртвым, Караван повозок и Янси Дерринджер, а также в приключенческих мелодрамах Трос, Птицы Уирли, Перри Мэйсон, Новая порода, Коронадо 9, Майкл Шейн.

Личная жизнь и смерть 
Ричард Арлен был трижды женат. Его первой женой была Рут Остин, второй стала актриса Джобина Ролстон, в этом браке у них родился ребёнок, но он продлился с 1927 по 1946. Его последней женой стала Маргарет Кинселла, их брак продлился до самой его смерти.

Арлен умер от эмфиземы в 1976 году. Был похоронен на кладбище Святого креста в Калвер-Сити (Калифорния).

Память 
За свои достижения в области киноиндустрии Арлен удостоен Звезды за номером 6753 на Голливудской «Аллее славы», находящейся на Голливудском бульваре.

Фильмография

Ссылки 
 Фильмография Ричарда Арлена
 Фотографии Ричарда Арлена